LO eller Lo kan syfta på:

LO 
 LO – en facklig centralorganisation i Sverige, se Landsorganisationen i Sverige
 LO – en facklig centralorganisation i Danmark, se Landsorganisationen i Danmark
 LO – en facklig centralorganisation i Norge, se Landsorganisasjonen
 LO – ett franskt trotskistiskt parti, se Lutte ouvrière

Lo 
 lo eller lodjur – kattdjur som förekommer i Europa och Asien
 lo – språkkod för laotiska, se lao
 lo – synonym till lovart
 Lo Bosworth (Lauren Bosworth) (född 1986), amerikanskt societetslejon och tv-personlighet
 Lo och Fröksmon – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Kramfors kommun
 Lo (efternamn) – ett efternamn med flera skilda ursprung

Geografi

Sverige 

 Lo, Alingsås kommun – en småort i Västra Götalands län